«Буревестник» — название нескольких команд по хоккею с шайбой:
 «Буревестник» — хоккейный клуб из Екатеринбурга.
 «Буревестник» — прежнее название хоккейного клуба «Дизель» из Челябинска.
 «Буревестник» — прежнее название хоккейного клуба «Сельхозвузовец» из Челябинска.